Словнафт (словацк. Slovnaft) — многозначный термин из Словакии:

 «Slovnaft» — словацкий нефтеперерабатывающий завод
 Словнафт Арена — крытая спортивная арена в Братиславе, предназначенная для зимних видов спорта

См. также 

 Славнефть